Vrbnik je lahko:
 Vrbnik, naselje in občina na otoku Krku (Hrvaška)
 Vrbnik, Biskupija (Hrvaška)